Селкирк се може односити на:

 Селкирк (Манитоба), место у Канади.
 Селкирк (Шкотска), место у Великој Британији.